Reino de Polonia hace referencia a:

Entidades políticas históricas 
 Reino de Polonia (1025-1385), país de Europa Central, que existió de 1025 a 1385;
 Reino de Polonia (1025-1031), un reino existente desde 1025 hasta 1031;
 Reino de Polonia (1076-1079), un reino existente desde 1076 hasta 1079;
 Reino de Polonia (1295-1296), un reino en la Gran Polonia existente desde 1295 hasta 1296, bajo el gobierno de Przemysł II;
 Reino de Polonia (1300-1320), un reino confederal existente desde 1300 hasta 1320;
 Reino Unido de Polonia, un reino existente desde 1320 hasta 1386;
 Corona del Reino de Polonia, un reino, que de 1385 a 1569 fue un país independiente, y de 1569 a 1795, fue un estado miembro de la Mancomunidad Polaco-Lituana;
 Reino de Polonia (1385-1569), reino tras la Unión de Krewo hasta la total unión con Lituania en 1569;
 República de las Dos Naciones o Mancomunidad Polaco-Lituana, unión del Reino de Polonia con el Gran Ducado de Lituania entre 1569 y 1796.
 Zarato de Polonia o Congreso de Polonia, un reino existente desde 1815 hasta 1867/1915, bajo el control del Imperio ruso;
 Reino de Polonia (1830-1831), un estado rebelde durante el Levantamiento de noviembre, existente desde 1830 hasta 1831;
 Reino de Polonia (1917-1918), un estado cliente del Imperio alemán existente desde 1917 hasta 1918.